Furet peut faire référence à :
 le furet, un petit mammifère carnivore ;
 le furet, une tige flexible utilisée pour déboucher les canalisations ;

Patronyme 

 Andréa Furet (2002-), actrice française ;
 Francis Furet (1842-1919), peintre suisse ;
 François Furet (1927-1997),  historien et académicien français ;
 Patrick Furet (né le ), joueur français de rugby à XV ;

Titre 

 Il court, il court, le furet, une chanson traditionnelle française ;
 Le Furet, un film français de Raymond Leboursier sorti en 1949 ;
 Le Furet, un film grec de Yánnis Dalianídis sorti en 1962 ;
 Le Furet, une bande dessinée de Jean Ollivier et Eduardo Coelho, parue dans Pif gadget de 1975 à 1976 ;
 Un furet dans le métro, un roman français de Lou Cameron paru en 1982 ;
 Le Furet est un film français de Jean-Pierre Mocky sorti en 2003 ;
 Le Furet est un téléfilm français de Thomas Sorriaux diffusé en 2021.

Entreprise 
 Furet du Nord, une chaîne de librairies originaire du département du Nord, en France.

Site web
 lesfurets.com

Personnage de fiction
 Fantômette#Ennemis récurrents